Název Prašivý vrch nese více vrcholů:

 Prašivý vrch (Manětínská vrchovina) (606,0 m) – vrchol v Manětínské vrchovině, západně od Spankova v okrese Plzeň-sever
 Prašivý vrch (Merklínská pahorkatina) (478,6 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, severovýchodně od Merklína v okrese Plzeň-jih